Генрі Джекмен — британський композитор
 Баррет Джекмен — канадський хокеїст
 Г'ю Джекмен — австралійський телеактор
 Річард Джекмен — канадський хокеїст
 Тім Джекмен — американський хокеїст